Ріполь (місто) (кат. Ripoll) — столиця району Ріпульєс в Каталонії (кат. Ripollès).
 Ріполь (муніципалітет) (кат. Ripoll) — муніципалітет району Ріпульєс в Каталонії .
 Ріполь (річка) () — річка в Каталонії, Іспанія, притока річки Бесос (басейн Середземного моря).